In My Blood () може означати:
  - пісня 2011 року американської хард-рок групи Black Stone Cherry
 In My Blood - пісня 2018 року канадського співака і автора пісень Шона Мендеса. 
  - пісня 2016 року австралійського поп-дуету The Veronicas.
  - студійний альбом британського гурту Breed 77.